Новая Ру́дня (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен в северной части района на левобережьи реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 12 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 7 км. Ближайшие населённые пункты — Гаравишки, Марковцы, Чёрный Бор.

Согласно переписи население Новой Рудни в 1999 году насчитывало 7 человек.

Название говорит о том, что в прошлом здесь было небольшое производство по добыче железной руды или выплавке из неё железа.

Через хутор проходит автомобильная дорога местного значения  Марковцы — Новая Рудня.

Хутор располагается непосредственно на территории ландшафтно-ботанического заказника «Голубые озёра».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района